Badland bezeichnet:

 Badland (2007),  US-amerikanisch-deutscher Spielfilm von Francesco Lucente
 Badland (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Justin Lee 

Badland ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Badland (* 1950), britische Schauspielerin

Siehe auch:

 Badlands (Begriffsklärung)